Osoby o tym nazwisku:
 Cristian Gonzáles – indonezyjski piłkarz
 Jesús Gonzáles – wenezuelski zapaśnik
 Jayson Gonzáles – filipiński szachista
 Mercedes Gonzáles – peruwiańska siatkarka
 Pedro Gonzáles – peruwiański piłkarz